Ballester (menestral), menestral que tenia com a ofici fer ballestes i vendre-les 
 Ballester (unitat militar), soldat que combat amb una ballesta
 Ballester (ocell) (Tachymarptis melba), ocell de l'ordre dels falciots
 Biel Ballester Trio, grup català de gipsy jazz o jazz manouche format per Biel Ballester, Leandro Hipaucha i Graci Pedro 
 Biografies:
 Alexandre Ballester Moragues (Gavà, 1933) escriptor i dramaturg de sa Pobla (Mallorca) 
 Andrés Antonio Ballester Costa (Benejússer, 1959), empresari i polític valencià 
 Arnal Ballester (Barcelona, 1955), il·lustrador
 Arnau Ballester (? - Barcelona, 1348), escrivà i conseller reial 
 Carme Ballester i Llasat (Barcelona, 1900 — París, 1972) parella del president Lluís Companys
 Inés Ballester (Borriana, 1958), periodista i presentadora valenciana 
 Isidre Ballester i Tormo (Nerpio, província d'Albacete, 1876 - València, 1950), arqueòleg i advocat valencià 
 Joan Ballester, diversos personatges 
 Joaquín Ballester i Sanz (Paterna, 1961), polític valencià, president d'Unió Valenciana del 2005 al 2006 
 José Luis Ballester diversos personatges 
 Josep Ballester i Roca (Alzira, 1961), poeta i filòleg valencià 
 Manuel Ballester Boix (Barcelona, 1919 - 2005), químic català
 Margarita Ballester 
 Miquel de Ballester (Tarragona, segles XV - XVI), militar i navegant català 
 Ramon Ballester (segle XIII), noble català i del Regne de Mallorca 
 Simó Ballester (Manacor ? - Palma 1457), cabdill de la Revolta Forana mallorquina (1450 -1453) 
 Vicenç Albert Ballester i Camps (Barcelona, 1872 - el Masnou, 1938), nacionalista català, dissenyador i difusor de la bandera estelada
 Vicente-Juan Ballester Olmos (València, 1948), ufòleg valencià
 Ricard Ballester i Pallerola (Reus 1891 - Barcelona 1973) mestre i poeta reusenc